The Game That Failed – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
The Game That Failed – cortometraggio del 1916 diretto da William Wolbert